Sarroca puede hacer referencia a:
 Sarroca de Bellera
 Sarroca de Lleida